La famiglia Oudinot, ha dato alla Francia due figure, diversamente memorabili:

Nicolas Charles Oudinot (25 aprile 1767-13 settembre 1847), primo duca di Reggio, Maresciallo dell'Impero con Napoleone Bonaparte e suo figlio
Nicolas Charles Victor Oudinot (3 novembre 1791 – 7 luglio 1863), figlio del precedente, secondo duca di Reggio, generale francese, nel 1849 a capo del corpo di spedizione francese inviato da Luigi Buonaparte, non ancora Imperatore, a reprimere la Repubblica Romana guidata dal Mazzini.